majorat (majątek) – ordynacja, która może być dziedziczona tylko przez najstarszego syna lub innego najstarszego krewnego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 3 podstawowe
 Majorat – część wsi Lubomin Rządowy w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławski, w gminie Boniewo
 Majorat – kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Majorat – część wsi Braciejowice w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska
 Majorat – część wsi Dylów Rządowy w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Majorat – część wsi Wydrzyn w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Majorat – część wsi Opojowice w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Majorat – część wsi Szynkielów w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Majorat – część wsi Krzyworzeka w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Majorat – część wsi Mokrsko w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Majorat – osada w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Majorat – przysiółek wsi Zabagnie w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Majorat – część wsi Garbatka-Zbyczyn w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko
 Majorat – część wsi Lutrowskie w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Krzepice
 Majorat – część wsi Łany Wielkie w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Majorat – część wsi Małoszyce w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Majorat – część wsi Stara Zbelutka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów
 Majorat – część wsi Jabłonna w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody
 Majorat – część wsi Gadka w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Mirzec

Zobacz też 
 Ulan-Majorat – wieś położona w woj. lubelskim, siedziba gminy o tej samej nazwie